Jayaraksa (Baros), een plaats in Indonesië
Jayaraksa (Cimaragas), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing